Ivanov (em russo e em búlgaro, Иванов) é um dos sobrenomes mais comuns na Rússia e na Bulgária. Deriva do pré-nome Ivan. Ivanova (Иванова) é a versão feminina do sobrenome. 

 Aleksandr Ivanovich Ivanov: ex-futebolista russo da Copa do Mundo de 1958
 Georgi Ivanov: cosmonauta búlgaro.
 Ilya Ivanovich Ivanov: biólogo russo.
 Nicolas Ivanoff: piloto francês.
 Oleg Ivanov: futebolista russo da Eurocopa 2008.
 Sergei Ivanov: ex-ministro da defesa russo.
 Trifon Ivanov: futebolista búlgaro da Copa do Mundo de 1994 e de 1998.
 Valentin Kozmich Ivanov: ex-futebolista russo, artilheiro da Copa do Mundo de 1962.
 Valentin Valentinovich Ivanov: árbitro de futebol russo, apitou na Copa do Mundo de 2006. Filho da pessoa acima.
 Viacheslav Ivanov: poeta e filósofo russo.

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes